Хосе де Карвахаль Хуэ (; ) — испанский юрист, экономист, писатель и политик, Министр иностранных дел Испании (1873—1874 год) во время президентского срока Эмилио Кастелара в Первой Испанской республике. Член , декан .

Биография 

Родился в Малаге, учился во Франции, сначала в Бордо, а с 1845 по 1851 год — в Париже. После возвращения в Испанию, окончил Университет Саламанки получил со степенью бакалавра и доктора права. Работал экономистом и бухгалтером.

Стал одним из акционеров компании , занимавшиюмея строительством железнодорожной линии Ронда-Малага.

Сблизился с Антонио Кановас дель Кастильо и с Эмилио Кастеларом. Участвовал в Славной революции, приведший к отстранению от власти королевы Изабеллы II. Во время шестилетнего периода , выступал активистом-республиканцем, в 1872 году, стал избранным депутатом в суде общей юрисдикции по избирательному округу Гаусин (Малага).

После провозглашения республики в 1873 году, вошел в кабинет в качестве заместителя министра внутренних дел под председательством президента исполнительной власти Эстанислао Фигераса. В июне 1873 года был назначен министром финансов и занимал эту должность до сентября того же года. В правление Эмилио Кастелара, был назначен государственным министром и занимал должность до государственного переворота генерала Павии. После восстановлени монархии, до 1893 года, продолжал быть депутатом по избирательному округу Гаусин.

Примечания

Источники 
 Хосе де Карвахаль Хьюэ

Умершие в 1899 году
Родившиеся в 1835 году
Министры финансов Испании
Адвокаты Испании
Юристы Испании
Экономисты Испании
Персоналии:Малага
Министры иностранных дел Испании